Muriceopsis är ett släkte av koralldjur. Muriceopsis ingår i familjen Plexauridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Muriceopsis